Маркетт — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Маркетт, Жак (; 1637—1675) — французский иезуит, первопроходец и исследователь Северной Америки.
 Маркетт, Кристофер (; род. 1984) — американский актёр.

Топоним 
 округ Маркетт — округ в штате Висконсин, США
 округ Маркетт — округ в штате Мичиган, США
 Маркетт — город в округе Маркетт, штат Мичиган, США